La Dune est le titre de plusieurs œuvres :

Film 
 La Dune, film français réalisé par Yossi Aviram sorti en 2014

Ouvrage 
 La Dune, nouvelle de Stephen King parue initialement en 2011.

Voir aussi